The Hand and the Sword () — дебютный альбом группы Dominion III, вышедший в 2000 году.

Список композиций 
 Apocalyptic Views
 The Angel’s Delusion
 The Hand and the Sword
 Immortal Reign
 The Machine’s Dream
 Corona of the Sun
 Transmitting…
 With the Strength of Aeons
 Tempus Fugit

Участники записи 
Вся музыка написана и исполнена Тареном, за исключением партий женского вокала Элизабет Торизер и гитарных партий Йорга Ланца в песне «The Angel’s Delusion». Общая концепция и реализация выполнена Тареном. Программинг для The Hand and the Sword был выполнен на студии Stronghold Dominion. Запись, сведение и мастеринг были сделаны Георгом Храуда и Тареном в 1999 году на студии Tonstudio Hoernix. Песня «The Angel’s Delusion» была написана под впечатлением от фильма «Сердце ангела».

Ссылки 
 Страница альбома на Encyclopaedia Metallum

Дебютные альбомы 2000 года
Индастриал-альбомы
Альбомы Napalm Records